Qarabağlar – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Qarabağlar – centro abitato del distretto di Kəngərli, in Azerbaigian
 Qarabağlar – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian
 Qarabağlar – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian